Vysoký Újezd is de naam van meerdere gemeenten in Tsjechië:
 Vysoký Újezd (okres Benešov), gemeente in okres Benešov
 Vysoký Újezd (okres Beroun), gemeente in okres Beroun
 Vysoký Újezd (okres Hradec Králové), gemeente in okres Hradec Králové